Дубшары () — село в Дубинской сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 153 человека. Занимает площадь 7,913 км². Почтовый индекс — 77644. Телефонный код — 03474.

Ссылки 
 Дубшары на сайте Верховной рады Украины